Ribadavia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribadavia (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Ribadavia (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar